Каравелли () — село в Каравеллинском административно-территориальном округе Агджабединского района Азербайджана.

Этимология 
Названо село так, потому что основано племенем каравелли.

История 
Село Каравеллу в 1913 году согласно административно-территориальному делению Елизаветпольской губернии относилось к Келабединскому сельскому обществу Шушинского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Агдам Агдамского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Сарыджалинский сельсовет в Агджабединском районе Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 года село Каравелли входило в Сарыджалинский сельсовет Агджабединского района Азербайджанской ССР, но в 1970-х годах село передано в Гелебединский.

5 октября 1999 года из Гелебединского административно-территориального округа был выделен новый, Каравеллинский.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Каравеллинского административно-территориального округа был учрежден Каравеллинский муниципалитет Агдажбединского района.

География 
Каравелли расположены на берегу Верхне-Карабахского канала. Через село проходит трасса Евлах-Агджабеди.

Село находится в 28 км от райцентра Агджабеди и в 334 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Агдам (действующая — Халадж).

Село находится на высоте 46 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе проживало 752 человека, все — азербайджанцы, по вероисповеданию — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занимается хлопководством, животноводством и выращиванием зерна.

Климат 
Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,5 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались электрическая мельница, средняя школа, клуб, дом культуры, библиотека, больница, отдел связи, телефонная станция.

В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, дом культуры, участковая больница, АТС.

Примечания 

Населённые пункты Агджабединского района